Die Spielzeit 1955/56 war die 7. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 8 Teams eine Runde zu je 7 Spielen. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister.

Finalrunde

Rangliste

Schweizermeister

6. Schweizermeistertitel für die Grasshoppers

Einzelnachweise 

1955_1956
Handballsaison 1955/56